Caio Duilio () - низка кораблів ВМС Італії, названих на честь видатного римського флотоводця Гая Марка Дуілія 

 Caio Duilio(1876) - броненосець однойменного типу. Перший броненосець без вітрильного рангоуту. На службі протягом 1880-1909 років.
 Caio Duilio (1913) - лінійний корабель типу «Андреа Доріа». На службі протягом 1913-1957 років.
 Caio Duilio (C 554) - крейсер-вертольотоносець типу «Андреа Доріа». На службі протягом 1964-1992 років.
 Caio Duilio (D 554) - ескадрений міноносець з керованим ракетним озброєнням типу «Орідзонте». Збудований у 2011 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.